Церковь Святого Карапета (, ) — армянская церковь в Алма-Ате, Казахстан. Это первый армянский приход в Казахстане. При общине Алма-Аты действует воскресная школа, кружки по изучению традиции, вокальная и хореографическая студии.

История 

Церковь была открыта 7 октября 2006 года на средства Ассоциации Армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири» (председатель — Артуш Карапетян) . Церковь была освящена главой Ново-Нахичеванской  и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви, епископом Езрасом Нерсисяном. Также был привезён из Армении и освящён хачкар.

Диаспора 

Армянская диаспора Казахстана существует с 1937 года. Сейчас её численность не превышает 25 тыс. человек (согласно материалу «Перепись населения Республики Казахстан 2009 года. Краткие итоги», опубликованному здесь).

См. также 

 Армянская Апостольская Церковь
 Список армянских храмов мира
 Армянская часовня (Форт-Шевченко)

Фотогалерея

Ссылки 

 В Казахстане открыта первая армянская церковь — «Святого Карапета»
 Первый армянский православный приход открылся в Казахстане
 Ассоциация Армянских культурных центров Республики Казахстан «НАИРИ»
 Аппарат Акима Турксибского района

Армянские храмы Казахстана
А
Храмы Алма-Аты